

Architettura
Villa Galante – dimora vesuviana settecentesca del Miglio d'oro, nel comune di San Giorgio a Cremano in via Bruno Buozzi
Villa G.A. Galante – villa monumentale settecentesca del Miglio d'oro, nel comune di San Giorgio a Cremano in via Enrico Pessina

Geografia
Francia
Cantone di Capesterre-de-Marie-Galante – cantone francese dell'arrondissement di Pointe-à-Pitre nel dipartimento d'oltremare francese della Guadalupa
Capesterre-de-Marie-Galante – comune francese dell'isola di Marie-Galante (dipartimento d'oltre mare di Guadalupa)
Marie-Galante – isola delle Piccole Antille, situata a sud di Guadalupa, scoperta il 3 novembre 1493 da Cristoforo Colombo

Persone 
Angelo Galante (1975) – arbitro di calcio a 5 italiano
Carmine Galante (1910-1979) – criminale statunitense
Dario Galante (1956) – pianista italiano
Fabio Galante (1973) – calciatore italiano
Gennaro Aspreno Galante (1843-1923) – presbitero, docente e storico italiano
Giuseppe Galante (1937–2021) – ex canottiere italiano
Grazia Galante (1963) – ballerina e coreografa italiana
Joseph Anthony Galante (1938-2019) – vescovo cattolico statunitense
Michele Galante (1948) – politico italiano
Nicola Galante (1883-1969) – pittore e incisore italiano
Severino Galante (1944) – politico italiano

Altro 
6241 Galante – asteroide della fascia principale
Stile galante – stile musicale (seconda metà del XVIII secolo)
Scuola di Teatro di Bologna "Alessandra Galante Garrone" – scuola di teatro di Bologna
Segretario galante – nome con cui si indicano le guide e le raccolte di modelli per la scrittura di lettere d'amore

Pagine correlate

Galante Garrone